Ла́рссон () — шведське прізвище. Патронім, утворений від чоловічого імені Ларс. Відомі носії:
 Адам Ларссон (1992) — шведський хокеїст.
 Бу Ларссон (1944) — шведський футболіст.
 Генрік Ларссон (1971) — шведський футболіст.
 Ґустав Ларссон (1980) — шведський велогонщик.
 Даніель Ларссон (1987) — шведський футболіст, нападник.
 Йохан Ларссон (1974) — шведський музикант.
 Карл Ларссон (1853 —1919) — шведський художник і дизайнер інтер'єру.
 Петер Ларссон (1961) — шведський футболіст.
 Себастіан Ларссон (1985) — шведський футболіст.
 Сем Ларссон (1993) — шведський футболіст, нападник.
 Стефан Ларссон (1965) — шведський хокеїст.
 Стіг Ларссон (1954) — шведський журналіст і письменник.
 Юган Ларссон (1992) — шведський хокеїст.
 Юханна Ларссон (1988) — шведська тенісистка.
 Якоб Ларссон (1997) — шведський хокеїст.
 Юган Ларссон (футболіст) (1990) — шведський футболіст.

Див. також 
 Ларсон
 Ларсен
 Шведське ім'я

Шведські прізвища